Alcantara, Alcântara (portugalsky), Alcántara (španělsky), Al Qantarah nebo Kantara jsou různé podoby původně arabského názvu Al Kantarat (القنطرة), což znamená "most". Vyskytuje se jako toponymum nejen v arabských zemích, ale i v územích, která byla osídlena Araby v minulosti, např. na Iberském poloostrově, kde přetrval přes reconquistu a během kolonizace se dostal i do Iberoameriky a dalších míst.

Alcantara 
 Alcantara (řeka) – řeka na Sicílii
 Mojo Alcantara – obec na Sicílii
 Alcantara (Cebu) – obec na filipínském ostrově Cebu.

Alcântara 
 Alcântara (Lisabon) – čtvrť v Lisabonu
 Alcântara (Maranhão) – město v brazilském Maranhão
 Centro de Lançamento de Alcântara – brazilský kosmodrom

Alcántara 
 Alcántara – obec ve španělské Extremaduře
 Terra de Alcántara – bývalá comarca ve španělské Extremaduře

Další významy 
 Alcantara (látka) — značka umělé textilie
 Řád alcántarských rytířů